Марія Анна Баварська (1551—1608) — дочка герцога Баварії Альбрехта V та ерцгерцогині Австрійської Анни Габсбург, дружина ерцгерцога Австрії Карла II.
 Марія Анна Баварська (1574—1616) — дочка герцога Баварії Вільгельма V та принцеси Ренати Лотаринзької, дружина ерцгерцога Австрії Фердинанда II.
 Марія Анна Баварська (1734—1776) — донька курфюрста Баварії та імператора Священної Римської імперії Карла VII та ерцгерцогині Австрійської Марії Амалії, дружина маркграфа Баден-Бадену Людвіга Георга.
 Марія Анна Баварська (1805—1877) — донька першого короля Баварії Максиміліана Йозефа та баденської принцеси Кароліни, дружина короля Саксонії Фрідріха Августа II.